Gartin ist der Familienname folgender Personen:

 Carroll Gartin (1913–1966), US-amerikanischer Politiker
 Christopher Gartin (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler